A98 steht für:
 Bundesautobahn 98, eine deutsche Autobahn
 A98 road, eine schottische Fernstraße

A98